Kamenice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Kamenice (okres Jihlava)
 Kamenice (okres Praha-východ)
 Česká Kamenice (okres Děčín)
 Srbská Kamenice (okres Děčín)
 Horní Kamenice (okres Domažlice)
 Kamenice nad Lipou (okres Pelhřimov)
 Pustá Kamenice (okres Svitavy)
 Trhová Kamenice (okres Chrudim)